

Geografia 
 Djibo – dipartimento classificato come città nella Regione del Sahel, Burkina Faso

Persone 
 Hamadou Djibo Issaka – vogatore e nuotatore nigerino
 Salou Djibo – politico e generale nigerino